Víscera
Criança — em Portugal, "miúdos"
The Kid — filme de Chaplin